Sesué kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sesué (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Sesué (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar